Mikko est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1951), musicien et homme politique finlandais
Mikko Eloranta (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace
Mikko Franck (né en 1979), chef d'orchestre finlandais
Mikko Halvari (né en 1983), athlète finlandais en décathlon
Mikko Heiniö (né en 1948), compositeur et musicologue finlandais
Mikko Hirvonen (né en 1980), pilote de rallye finlandais
Mikko Huhtala (né en 1952), lutteur gréco-romain finlandais
Mikko Husu (1905-1977), fondeur finlandais
Mikko Hyppönen (né en 1969), expert en sécurité finlandais

 (1918-2004), historien et archevêque finlandais
Mikko Kaasalainen (1965-2020), mathématicien et planétologue finlandais
Mikko Koivu (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Mikko Kolehmainen (né en 1964), sprinteur céiste finlandais
Mikko Koskinen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Mikko Kokslien (né en 1985), athlète norvégien en combiné nordique

Mikko Leppilampi (né en 1978), acteur et musicien finlandais
 (né en 1976), musicien et compositeur finlandais
Mikko Nousiainen (né en 1975), acteur finlandais
Mikko Oinonen (1883-1956), artiste peintre finlandais
Mikko Oivanen (né en 1986), joueur finlandais de volley-ball
 (né en 1974), musicien et compositeur finlandais
Mikko Perkola, gambiste finlandais
Mikko Rantanen (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
Mikko Rimminen (né en 1975), écrivain et poète finlandais
Mikko Ruotsalainen, karatéka finlandais
Mikko Sirén (né en 1975), batteur finlandais du groupe Apocalyptica
Mikko Summanen (né en 1971), architecte finlandais
Mikko Sumusalo (né en 1990), joueur finlandais de football
Mikko Tarmia (né en 1978), compositeur de musique finlandais
Mikko Turunen (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Mikko Yläjä (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Marianne Mikko (née en 1961), femme politique estonienne

Homonymie de prénom
Prénom finlandais